La saison 2021-2022 de Premier League Maltaise (appelée BOV Premier League pour des raisons de sponsoring) est la  du championnat de Malte de football. Le plus haut niveau du football maltais, organisé par la Malta Football Association, oppose cette saison douze clubs en une série de  matchs aller et retour au sein d'une poule unique.

Le tenant du titre, Hamrun Spartans FC, défend son titre.

La saison précédente est suspendue le , en raison de la pandémie de Covid-19, puis annulée le , le titre, les qualifications européennes et les relégations sont attribuées selon le classement arrêté à la , comme 75 % des matchs ont été joués. Comme la deuxième division n'a pas atteint le quota de 75 % de matchs joués, il n'y a aucune promotion, de ce fait le championnat se dispute cette saison avec douze équipes.

La saison se conclut sur le  titre des Hibernians.

Équipes participantes 
 Légende des couleurs

Compétition

Format 
Chacune des douze équipes participant au championnat s'affronte en une série de  matchs aller et retour au sein d'une poule unique. Après ce premier tour, les six premières équipes disputent une poule championnat pour le titre, les six dernières une poule de relégation. Lors de ces poules les points acquis au premier tour sont divisés par deux.

Saison régulière 
Les équipes sont classées selon leur nombre de points, lesquels sont répartis comme suit : trois points pour une victoire, un point pour un match nul et zéro point pour une défaite. Pour départager les égalités, les critères suivants sont utilisés :

 Match d'appui disputé sur terrain neutre pour les places européennes ou le titre de champion
 Différence de buts particulière
 Différence de buts générale
 Nombre de buts marqués

Poule championnat

Poule relégation 

 En fin de saison St. Lucia FC est repêché, le Pembroke Athleta FC n'obtenant pas la promotion pour raisons financières. Avec trois nouvelles promotions le championnat 2022-2023 passera à 14 équipes.

Bilan de la saison

Annexes

Références

Voir aussi 

 Challenge League
 FA Trophy
 Supercoupe de Malte de football

2021-2022
Malte M1
2021 à Malte
2022 à Malte